Karine Nuris est une actrice française, aujourd'hui coach comédien et réalisatrice.

Biographie

Filmographie

Coach 
 Johnny Mad Dog
 Oka America
 Mineur 27
 Punk
 Si tu voyais son cœur

Réalisatrice 
 Haine comme normal   
 Smack

Documentaliste 
 Paroles d'enfants
 Le Miroir brisé
 Le Cri du grillon

Actrice 
 La Mule
 Comme un poisson hors de l'eau
 Barracuda 
 Coup de vice
 L'Homme de la maison
 Cache cash
 Contrôle d'identité
 Lune froide
 1998 : H (saison 1, épisode 3) : Brigitte, l'infirmière repérée par Jamel

Liens externes 

Réalisatrice française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)